Jason Jolkowski, né le  à Omaha (Nebraska) (aux États-Unis), a disparu le  alors qu'il se rendait à son travail. 

Le , les parents de Jason ont fondé un organisme sans but lucratif, le Project Jason, qui aide les familles des personnes disparues. 
Jim et Kelly Jolkowski ont présenté la LB111, dite Jason's Law, à la Commission judiciaire de l'État du Nebraska, et cette loi a été adoptée le jour du National Missing Children's, le . La Jason's Law a permis de créer un centre d'échange de personnes disparues dans l'État du Nebraska.

Références 

Personnalité disparue au XXIe siècle
Naissance à Omaha (Nebraska)
Naissance en juin 1981